Leoncjusz II (cesarz bizantyński)
 Leoncjusz II (patriarcha Jerozolimy)

Zobacz też 
 Leoncjusz I